Mumin – personaggi di finzione svedesi creati da Tove Jansson e protagonisti di numerosi libri per bambini ed adattamenti

 Moomin – serie televisiva d'animazione giapponese del 1969
 Shin Moomin – serie televisiva d'animazione giapponese andata in onda nel 1972
 Moominland, un mondo di serenità – serie televisiva d'animazione giapponese del 1990